AK Press — независимое издательство и дистрибьютор, организованное по принципам рабочего самоуправления. Специализируется на радикально левой и анархистской литературе. Находится в коллективной собственности и управлении сотрудников.

История 
AK было основано Рэмзи Кэнааном в 1987 году в городе Стерлинг, Шотландия как небольшой проект, распространяющий книги по почте. Название было составлено из инициалов матери Рэмзи — Анны Кэнаан. Вскоре проект начал разрастаться, постепенно превращаясь в независимое книжное издательство. Сегодня AK Press имеет филиал в Оуклэнде, Калифорния. Кэнаан и ряд других членов AK Press в 2007 году организовали новое радикальное издательство — PM Press. AK Press существует на принципах рабочего самоуправления, что означает, что издательство принадлежит всем членам коллектива в равной степени, иерархическая система отсутствует — начальников в коллективе нет, каждый член коллектива имеет равные права и обязанности. Издательство и его магазин работают через онлайн-магазины.

В США издательство организовывает работу букмобиля, который перемещается по стране, оказываясь на протестных акциях, конференциях активистов и т. д. В Великобритании на подобных мероприятиях открываются информационные столы издательства. 

Книги издательства освещают такие темы, как анархизм, глобализация, права животных и подобные им, обычно сложнодоступны в обычных книжных магазинах. Ассортимент AK Press включает в себя как переиздания радикальной классики, так и работы современных авторов.

В магазинах, помимо книг, продаются одежда, значки, стикеры и всевозможный «анархистский реквизит», например перевёрнутая вверх ногами карта мира или красно-чёрное знамя анархо-синдикалистов. AK Press также выпустил ряд spoken word альбомов с речами выдающихся леворадикальных деятелей, таких, как Ноам Хомский, Говард Зинн, Джелло Биафра, Арундати Рой и Мумия Абу-Джамал.

Значимые книги, рапространяемые AK Press 

 Martha A. Ackelsberg — Free Women Of Spain: Anarchism And The Struggle For The Emancipation Of Women
 Joel Andreas — Addicted to War: Why the U.S. Can’t Kick Militarism, an illustrated exposé
 Agent Apple — Pie Any Means Necessary: The Biotic Baking Brigade Cookbook
 Paul Avrich (Пол Эврич) — The Modern School Movement: Anarchism And Education In The United States
 Dan Berger — Outlaws of America: The Weather Underground and the Politics of Solidarity
 Alexander Berkman (Александр Беркман) — What is Anarchism?
 Steven Best and Nocella, Anthony J. Igniting A Revolution: Voices in Defense of the Earth
 Hakim Bey (Хаким Бей) — Immediatism
 Jack Black — You Can’t Win
 Murray Bookchin (Мюррей Букчин) — Post-Scarcity Anarchism, Social Anarchism or Lifestyle Anarchism: An Unbridgeable Chasm, The Spanish Anarchists: The Heroic Years 1868—1936, To Remember Spain: The Anarchist and Syndicalist Revolution of 1936, Which Way For The Ecology Movement
 A.J. Brigati (ed.) — The Voltairine de Cleyre Reader
 Maurice Brinton, David Goodway (ed.) — For Workers' Power
 Noam Chomsky (Ноам Хомский) — Chomsky on Anarchism, At War With Asia: Essays On Indochina, others
 Ward Churchill — On the Justice of Roosting Chickens, Life in Occupied America, others
 Daniel Cohn-Bendit (Даниель Кон-Бендит) — Obsolete Communism: The Left-Wing Alternative
 Harry Cleaver — Reading Capital Politically
 Dark Star Collective — Quiet Rumours: An Anarcha-Feminist Reader
 Guy Debord (Ги Дебор) — Complete Cinematic Works
 Norman Finkelstein — An Issue Of Justice: Origins Of The Israel/Palestine Conflict
 Benjamin Franks — Rebel Alliances: The means and ends of contemporary British anarchisms
 Yves Fremion — Orgasms of History: 3000 Years of Spontaneous Revolt
 David Graeber — Possibilities: Essays on Hierarchy, Rebellion, and Desire
 David Graeber and Stevphen Shukaitis — Constituent Imagination: Militant Investigation, Collective Theorization
 Daniel Guérin (Даниэль Герен) — No Gods, No Masters (1 volume edition; and a 2 volume edition);
 Agustin Guillamon — The Friends of Durruti Group: 1937—1939
 Ann Hansen — Direct Action: Memoirs Of An Urban Guerilla
 Derrick Jensen — Endgame Volume I: The Problem Of Civilization and Endgame Volume II: Resistance
 Albert Meltzer — Anarchism: Arguments For and Against, I Couldn’t Paint Golden Angels: Sixty Years of Commonplace Life and Anarchist Agitation
 Craig O’Hara — The Philosophy of Punk: More Than Noise!
 Anton Pannekoek (Антон Паннекук) — Workers' Councils
 Barry Pateman (ed.) — The Blast: Complete Collection Of The Incendiary San Francisco Bi-Monthly Anarchist Newspaper From 1916—1917 That Gave Voice To The Worldwide Anarchist Movement
 Fredy Perlman (Фреди Перлман) — Against His-Story, Against Leviathan
 Rudolf Rocker (Рудольф Рокер), with an introduction by Noam Chomsky — Anarcho-Syndicalism: Theory and Practice
 Penny Rimbaud — Shibboleth: My Revolting Life, The Diamond Signature
 Ramor Ryan — Clandestines
 Roy San Fallipo (ed.) — A New World In Our Hearts: 8 Years of Writings from the Love and Rage Revolutionary Anarchist Federation
 Valerie Solanas (Валери Соланас) — SCUM Manifesto
 Jeffrey St. Clair and Alexander Cockburn (eds.) — The Politics Of Anti-Semitism, others
 Antonio Tellez — Sabate: Guerilla Extraordinary
 Various — 2/15: The Day The World Said NO To War
 Gee Vaucher — Crass Art and Other Post Modern Monsters
 Ziga Vodovnik (ed.), with introductions by Naomi Klein (Наоми Кляйн) and Noam Chomsky — YA BASTA!: Ten Years Of The Zapatista Uprising — Writings Of Subcomandante Insurgente Marcos
 John Zerzan (Джон Зерзан) — Elements Of Refusal
 John Zerzan — Against Civilization: Readings and Reflections
 Davide Turcato — Making Sense of Anarchism - Errico Malatesta's Experiments with Revolution, 1889-1900

Примечания

Ссылки 
 AK Press
 Revolution by the Book, AK Press blog
 AK Press UK
 Author Ward Churchill
 Radical Bookshop in Edinburgh
 «Anarchy Reigns at AK Press», Publishers Weekly

Издательства, основанные в 1986 году
Издательства Великобритании
Издательства США
Анархистские организации
Кооперативы